Münzing steht für:

 das Unternehmen Münzing Chemie

Münzing ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Michael Münzing (1807–1879), deutscher Unternehmer
 Katrin Wehmeyer-Münzing (* 1945), deutsche Dichterärztin
 Michael Münzing, deutscher Musikproduzent, siehe Michael Münzing und Luca Anzilotti
 Robert Münzing (1844–1902), deutscher Landwirt und Politiker (VP)